Шейки  — топоним:

Белоруссия 
 Шейки — деревня в Зельвенском районе Гродненской области.
 Шейки — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.

Украина 
 Шейки — село, Валковской район, Харьковская область

См. также 
 Шейка